

Anno 
 304 o 304 a.C.

Codici 
 304 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Las Campanas Observatory, nel deserto di Atacama, in Cile

Matematica 
 304 – numero